Aardrijkskunde
 Hamburg-St. Pauli, stadswijk van de Duitse stad Hamburg

Bouwwerk
 St. Pauli-Elbtunnel, tunnel in de Duitse stad Hamburg
 St. Pauli-Landungsbrücken, passagiersterminal in de Duitse stad Hamburg

Sport
 FC St. Pauli, Duitse voetbalclub, akomstig uit de Hamburgse stadswijk Sankt Pauli

Zie ook 
 Pauli (doorverwijspagina)